Нетикса Тамара Іванівна (рос. Тамара Ивановна Нетыкса, рід. 4 січня 1949, Сєров, РРФСР, СРСР) — радянська розвідниця.
 Нетикса Адольф (Іоанн) Адольфович, Адо́льф (Іоа́нн) Адо́льфович Нети́кса (24 жовтня 1862, Богуслав — після 1915) — український архітектор.